CLD, sigle composé des trois lettres C, L et D, peut faire référence à :
 Centre local de développement, un organisme chargé, au Québec, du développement local et du soutien à l'entrepreneuriat ;
 Centre pour le droit et la démocratie, une organisation non gouvernementale canadienne.

CLD est un code qui peut faire référence à :
 , à Carlsbad, en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports